Un couturier est un artisan pratiquant des travaux de couture.

Un grand couturier est une personnalité œuvrant dans le domaine de la haute couture, comme Yves Saint Laurent ou Christian Dior.

Patronyme 

  ;
 Anne-Marie Couturier (née en 1940), écrivaine canadienne ;
 Antoine Alphonse Couturier (1846-1933), général de division français ;
 Brice Couturier (né en 1949), journaliste, producteur de radio et écrivain français ;
 Catherine Couturier (née en 1959), femme politique française ;
 Cathy Couturier (née en 1997), footballeuse française ;
 Clément Couturier (né en 1993), footballeur français ;
 Damien Couturier (né en 1981), joueur français de rugby à XIII ;
 Édouard Couturier (1871-1903), dessinateur et caricaturiste français ;
 François Couturier (né en 1950), pianiste de jazz français ;
 Gabriel Couturier (1830-1898), homme politique français, gouverneur de la Guadeloupe ;
 Hélène Couturier (née en 1962), écrivaine, scénariste et réalisatrice française ;
 Jacques Couturier (-2022), acteur français ;
  ;
 Jean-Paul Couturier (1943-2002), réalisateur et dessinateur français ;
 Léon Couturier (1842-1935), peintre français ;
 Louis Couturier (1910-1988), écrivain français connu sous le nom de plume de Michel Carrouges ;
 Louis-Charles Couturier (1817-1890), religieux catholique français ;
 Marc Couturier (né en 1946), artiste plasticien et sculpteur français ;
 Marguerite Vaillant-Couturier (1855-1930), cantatrice française ;
 Marie-Alain Couturier (1897-1954), prêtre dominicain, artiste et théoricien de l'art français ;
 Marie-Claude Vaillant-Couturier (1912-1996), résistante et femme politique française ;
 Paul Couturier (1881-1953), prêtre français, promoteur de l’œcuménisme ;
 Paul Vaillant-Couturier (1892-1937), écrivain et homme politique français ;
 Philibert Léon Couturier (1823-1901), peintre français ;
 Robert Couturier (1905-2008), sculpteur français ;
 Roger Couturier (1941-2018), homme politique français ;
 Sean Couturier (né en 1992), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Stéphane Couturier (né en 1957), photographe français ;
 Thomas Couturier (1785-1867), homme politique français ;
 Valentin Couturier (1829-1902), homme politique français.

Autres 
 (5439) Couturier, un astéroïde
 Jacques Couturier Organisation, une société française spécialisée dans la création et la réalisation de spectacles pyrotechniques

Patronyme français